Пасат — постійні вітри в тропічних широтах, що дмуть по звернених до екватора периферіях тропічних антициклонів.
 Пасат — село, Одеська область, Балтська міська громада